alto-alegrense – abitanti di Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
alto-alegrense – abitanti di Alto Alegre (Roraima)
alto-alegrense – abitanti di Alto Alegre (San Paolo)
alto-alegrense – abitanti di Alto Alegre do Maranhão
alto-alegrense – abitanti di Alto Alegre do Pindaré
alto-alegrense – abitanti di Alto Alegre dos Parecis